Вільна́в-пре-Марса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 115 км на захід від Тулузи, 12 км на північ від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вільнав-пре-Марсак на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнав-пре-Марсак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнав-пре-Марсак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнав-пре-Марсак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнав-пре-Марсак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї